Ассунсан:

 Ассунсан — фрегезия (район) в муниципалитете Арроншеш округа Порталегре в Португалии
 Ассунсан — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порталегре